Seznam korpusov z zaporedno številko 22.

Seznam 
 Pehotni
 22. korpus (Združeno kraljestvo)
 22. strelski korpus (ZSSR)
 22. korpus (Wehrmacht)
 22. gorski korpus (Wehrmacht)
 22. korpus (ZDA)
 22. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 22. korpus (Avstro-Ogrska)
 22. rezervni korpus (Nemški imperij)
 22. korpus (Ruski imperij)
 22. gardni strelski korpus (ZSSR)
 22. korpus (Otomanski imperij)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 22. mehanizirani korpus (ZSSR)
 22. tankovski korpus (ZSSR) 
 22. motorizirani korpus (Wehrmacht)

Glej tudi